gaj – nazwa małego liściastego lasu

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 76, w tym 30 podstawowych
 Gaj – część miasta Boguchwała
 Gaj – część miasta Górzno
 Gaj – część miasta Konin
 Gaj – część miasta Osiek
 Gaj – część miasta Skaryszew
 Gaj – część miasta Trzebinia
 Gaj – część miasta Wałbrzych
 Gaj – część miasta Węgrów
 Gaj – część miasta Wrocław

Inne 
 Nieistniejące miejscowości
 Gaj – nieistniejąca wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Waśniów, miejsce urodzenia poety Wespazjana Kochowskiego
 Miejscowości w II RP
 kolonia Gaj (potocznie nazywana Stary Gaj) – położona w gminie Wielick w powiecie kowelskim województwa wołyńskiego. Miejscowość obecnie nie istnieje, została zniszczona przez banderowców w 1943 r., a mieszkańcy wymordowani.
 Miejscowości poza granicami Polski
 Gaj – wieś w gminie solecznickiej i starostwie Jaszuny
 Gaj – dawny zaścianek na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie wisagińskim.
 Gaj – miasto w Rosji
 Gaj – wieś na Ukrainie, (rejon brzeżański)
 Gaj – dawna leśniczówka na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Łużki.
 Gaj – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie Chożów.
 Gaj – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeckim, w sielsowiecie Gródek.
 Inne
 Aleksandra Gaj – polska judoczka
 Gaj – skała wspinaczkowa we wsi Złożeniec na Wyżynie Częstochowskiej

Zobacz też 
 Gaj Czernięciński, Gaj Gruszczański, Gaj Koniemłocki, Gaj Mały, Gaj Oławski, Gaj Wielki, Gaj Żelechowski, Gaj-Grzmięca, Gaj Osiecki